Andrew Stephen „Andy” Roddick (n. 30 august 1982, Omaha, Nebraska, SUA) este un fost mare jucător american profesionist de tenis de câmp. A fost pe poziția 1 în clasamentul ATP, timp de 13 săptămâni consecutive. A câștigat 32 de titluri la simplu și 4 la dublu. Deține un titlu de Grand Slam la U.S. Open și a jucat alte 4 finale, 3 la Wimbledon și una la U.S. Open, toate pierdute în fața elvețianului Roger Federer.

Rezultate

Finale simplu Grand Slam (5)

Câștigător (1)

Finalist (4)

Finale simplu ATP Masters Series (9)

Câștigător (5)

Finalist (4)

Finale (52)

Simplu

Câștigător (32)

Finalist (20)

Dublu

Câștigător (4)

Finalist (4)

Vezi și 
 Lista câștigătorilor turneului US Open

Note

Legături externe 

  AndyRoddick.com - Pagină web
  Profilul jucătorului la ATP
  

Jucători de tenis americani
Campioni la U.S. Open
Nașteri în 1982
Jucători de tenis la Jocurile Olimpice de vară din 2004
Jucători de tenis la Jocurile Olimpice de vară din 2012